Radio ffn — радиостанция в германской земле Нижняя Саксония.

С долей 16,5 % в радиорынке Нижней Саксонии станция занимает второе место после «NDR 1 Niedersachsen» (28,9 %).

radio ffn распространяет свою программу из студии в Ганновере через кабель и через УКВ по всей Нижней Саксонии, Бремен и Гамбург (Кабель в Гамбурге 99,35 МГц). С 2005 года ffn можно слушать в Берлине.

Ссылки 

 www.ffn.de 
 Infoseite der NLM 
 Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen bei ffn
 Marktanteile in Niedersachsen (PDF; 95 kB)
 Die Radiofrequenzen von FFN auf der Homepage der NLM (PDF; 87 kB)

Радиостанции Германии
Радиостанции на немецком языке